

Cinema e tv
La donna del mistero (Mystery Woman) – film del 1935 diretto da Eugene Forde
La donna del mistero (Die Frau ohne Vergangenheit) – film del 1939 diretto da Nunzio Malasomma
La donna del mistero (La extraña dama) – telenovela del 1989 diretta da Diana Álvarez e Juan David Elicetche
La donna del mistero 2 (Soy Gina) – serie TV del 1992

Letteratura
La donna del mistero – libro giallo di Anna Katharine Green